Domaniewice bezeichnet Dörfer in Polen:
 Domaniewice (Powiat Łowicki), Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Łódź; siehe Gmina Domaniewice
 Domaniewice (Nowe Miasto nad Pilicą), Dorf der Gmina Nowe Miasto nad Pilicą im Powiat Grójecki der Woiwodschaft Masowien
 Domaniewice (Promna), Dorf der Gmina Promna im Powiat Białobrzeski der Woiwodschaft Masowien
 Domaniewice (Wolbrom), Dorf der Gmina Wolbrom in der Woiwodschaft Kleinpolen